Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa (ros. Польско-Казахстанская Торгово-Промышленная Палатa) została powołana na potrzeby polskich i kazachstańskich przedsiębiorców.

Głównymi celami Izby jest pomoc firmom członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko-kazachstańską, pomoc w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Kazachstanie, reprezentowanie interesów gospodarczych członków PKIHP wobec władz Kazachstanu, a także udzielanie informacji, prowadzenie usług, doradztwa, organizowanie współpracy między członkami Izby.

Do zadań należy m.in. przyczynianie się do rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Kazachstanem, ułatwianie kontaktów pomiędzy potencjalnymi kontrahentami, organizacja misji handlowych, sympozjów i seminariów szkoleniowych oraz konferencji.

Izba utrzymuje przedstawicielstwo w Ałmaty.

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Podbipięty 31 (2004), obecnie w kamienicy Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2015).

Propolski samorząd gospodarczy w Kazachstanie 
W 2010 powstał Klub Polskiego Biznesu w Ałmaty, adres: Mikrorejon Koktem1, 43, biuro 2; zrzesza 68 firm (2015).

Zobacz też 
 Ambasada Kazachstanu w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Kazachstanu
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-kazachskie